Ill se poate referi la:
Râuri
 Ill (Vorarlberg)
 Ill (Elsass)
 Ill (Saarland) pârâu

Acronime
 Heliportul Illorsuit (identificator de locație non-IATA: ILL) 
 Institutul Laue–Langevin din Grenoble
 Illinois, des abreviat Ill
 Koji Nakamura, care folosește pseudonimul iLL